Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу — победители турнира.

Посев 

  Хенри Континен /  Джон Пирс (Полуфинал)
  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
 ' Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Титул)

Основной турнир

Ссылки 
 Основная сетка
 Сетка квалификации

Теннисный чемпионат Дубая 2017